Удокан может означать:
 Удокан — посёлок в Каларском районе Забайкальского края.
 Удокан — вулкан в Забайкальском крае.
 Удокан — геологический парк в Забайкальском крае.
 Удокан — горный хребет в Забайкальском крае.
 Удокан — кинотеатр в Чите.

См. также 
 Удоканское медное месторождение.

Примечания